Пётр Зу́бов:
 Зубов, Пётр Алексеевич (1819—1880) — русский юрист, сенатор, тайный советник.
 Зубов, Пётр Иванович (1901—1957) — Герой Советского Союза.
 Зубов, Пётр Юльевич (1871—1942) —  член Временного правительства Северной области (1918—1920).
 Зубов, Пётр Яковлевич (1898—1952) — советский разведчик, полковник.